Młoda Europa – międzynarodowa organizacja rewolucyjna (XIX w.)
 Młoda Europa – polskie stowarzyszenie wolontariackie (XX w.)
 Prąd neoromantyczny w Europie